Lagrou peut désigner :

 Dominique Lagrou-Sempère (1974-), journaliste française ;
 René Lagrou (1904-1969), avocat belge et homme politique belge, membre des Algemeene-SS Vlaanderen ;
 Saâd Lagrou (1995-), footballeur marocain.